Frankist bezeichnet einen Anhänger
 einer von Jakob Joseph Frank begründeten jüdischen Bewegung, siehe Frankismus
 einer trotzkistischen Richtung, benannt nach Pierre Frank, auf die die französische Partei Ligue communiste révolutionnaire (LCR) zurückgeht, siehe Frankist (Politik)
 des spanischen Caudillos Francisco Franco, siehe Franquismus
 des kroatischen Politikers Josip Frank (1844–1911)